El término Intolerancia a la fructosa responde a varias patologías de origen y manifestaciones clínicas diferentes.

 La intolerancia oral a la fructosa, o síndrome de malabsorción de fructosa una patología causada por un defecto en los transportadores de fructosa a nivel del intestino.
 La intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF), también denominada fructosemia, una enfermedad potencialmente peligrosa causada por un defecto en la enzima hepática aldolasa B, que provoca acumulación de fructosa 1-fosfato e hipoglucemia.